

Argentina 
 Juan Bautista Alberdi (Tucumã) — cidade da província de Tucumán

 Alberdi (departamento) — departamento da província de Santiago del Estero
 Juan Bautista Alberdi (departamento) — departamento da província de Tucumán
 Juan Bautista Alberdi  — político, jurista e escritor argentino

Paraguai 
Alberdi (Paraguai)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história